

Рабкор — селище, Октябрський район, Гомельська область
 Рабкор — залізнична станція Могильовського відділення Білоруської залізниці на лінії Бобруйськ — Рабкор
 «Рабкор» — студійний альбом білоруської рок-групи «Ляпис Трубецкой»